Název Strkov má více sídel:
 Strkov (Planá nad Lužnicí), část města Planá nad Lužnicí v okrese Tábor
 Strkov (Ctětín), část obce Ctětín v okrese Chrudim

Externí odkazy